Imara (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
Imara (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Castniidae